Nana steht für:
 Nana (Vorname), weiblicher Vorname
 Nanaminze, drei verschiedene Arten von süßer Minze
 schweizerdeutsch für „Großmutter“, siehe Großeltern
 Nana (Titel), Ehrentitel bei den Akan in Ghana, Westafrika

Mythologie:
 Nana (Mythologie), Nymphe der griechischen Mythologie, Tochter des Flussgottes Sangarios, Mutter von Attis
 Nana Buruku oder Nanã, eine Orisha, Göttin der Yoruba
 Nanaja, sumerische Göttin

Werktitel:
 Nana (Manet), Gemälde von Édouard Manet (1877)
 Nana (Roman), Roman von Émile Zola (1880)
 Nana (Oper), Oper von Manfred Gurlitt (1958)
 Nana (Plastik), Objekte von Niki de Saint Phalle (ab 1965)
 NaNa – Hannoversche Wochenschau, deutsche Regionalzeitung (1982–1983)
 Nana (Album), Album von Nana Abrokwa (1997)
 Nana (Manga), japanische Manga-Serie (ab 1999)
 NaNa, Nahverkehrs-Nachrichten, Fachzeitschrift der DVV Media Group

Filme:
 Nana (1926), französisch-deutscher Spielfilm von Jean Renoir
 Nana (1934), US-amerikanischer Spielfilm von Dorothy Arzner und George Fitzmaurice
 Nana (1955), französisch-italienischer Spielfilm von Christian-Jaque
 Nana (1966), belgischer Fernsehfilm von Anton Peters
 Nana (1970), schwedisch-französische Fernsehserie von Mac Ahlberg
 Nana (1982), italienischer Spielfilm von Dan Wolman
 Nana (2005), japanischer Spielfilm von Kentarô Ohtani
 Nana (2006), japanische Anime-Serie
 La Nana – Die Perle, chilenisch-mexikanischer Spielfilm (2009)
 Nana (2015), dominikanisch-amerikanische Dokumentation von Tatiana Fernandez Geara
Nana (2022), indonesischer Spielfilm von Kamila Andini

Geografie:
 Nana Plaza, Stadtteil von Bangkok
 Nana (Călărași), Gemeinde in Rumänien
 Nána, Gemeinde in der Slowakei
 Nana (Mambéré), Fluss in der Zentralafrikanischen Republik
 Nana Barya, Fluss in der Zentralafrikanischen Republik
 Nana Bakassa, Fluss in der Zentralafrikanischen Republik
 Nana (Gambia), Ort in Gambia

Personen:
 Nana (Häuptling), Indianerführer der Apachen in Nordamerika
 Nana, Künstlername von Nana Abrokwa (* 1968), deutscher Rapper und DJ
 Aïché Nana (1936–2014), türkische Bauchtänzerin und Schauspielerin
 Harding Nana (* 1981), kamerunischer Basketballspieler
 Matteo Nana (* 1974), italienischer Skirennläufer

NANA steht für:
 N-Acetylneuraminsäure, chemische Substanz

Siehe auch:

 Na Na, Nanna (Begriffsklärungen)

Abkürzung